Анато́лий Конова́лов:
 Коновалов, Анатолий Михайлович (1923—1976) — полный кавалер ордена Славы.
 Коновалов, Анатолий Николаевич (1936—2021) — советский и российский математик, академик РАН.